Tapped Wires – film del 1913 diretto da Theodore Wharton
 Tapped Wires – film del 1916 diretto da J. Gunnis Davis